Banka (okres Piešťany), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava
 Banka (Banka-Billiton), een Indonesisch eiland in de provincie Banka Billiton
 Banka (Noord-Celebes), een Indonesisch eiland in de provincie Noord-Celebes
 Banka (district), een district in de Indiase staat Bihar
 Banka (India), de hoofdplaats van dat district

 Straat Banka (Sumatra), een Indonesische zeestraat tussen de eilanden Sumatra en Banka
 Straat Banka (Celebes), een Indonesische zeestraat tussen de eilanden Celebes en Banka